Garmin Ltd. — производитель GPS-навигационной техники и умных часов. Навигаторы Garmin предназначены для различных сфер применения, включая автомобильное, авиационное, морское, туристическое и спортивное оборудование, а также оборудование для беспроводных приложений.

История 
Компания была основана в 1989 году в городе Ленеха (США), главный офис находится в Олате (Olathe), штат Канзас. Европейское представительство находится в Великобритании.

Основателями компании являются Гари Баррелл () и Мин Као (), инженеры, из частей имён которых и состоит название. Идея создания возникла у основателей в 1989 году. За несколько лет предприятие развилось во всемирно известную компанию, штат которой насчитывает тысячи сотрудников.

С 2009 года существует стратегический альянс Garmin Ltd. и тайваньской ASUSTeK Computer Inc., в рамках которого под брендом Garmin-Asus выпускается линейка смартфонов и коммуникаторов nüvifone. За 2 года было выпущено 6 моделей таких устройств. 26 октября 2010 года было объявлено о пересмотре совместной бизнес-модели и о том, что новых продуктов под брендом Garmin-Asus больше не будет.

C 2011 года компания Garmin начала продажи навигаторов с функцией получения координат GPS/GLONASS.

В июне 2021 года компания Garmin представила новую модель беговых часов Forerunner 945 LTE, которая получила возможность подключения к сети LTE без смартфона.

В июне 2021 года компания Garmin представила базовые беговые часы Forerunner 55.

Примечания

Ссылки 
 

Компании, имеющие листинг акций на NASDAQ
Производители спортивных товаров США
Производители электроники США
Компании, работающие на рынке спутниковой навигации
Олейте (Канзас)